

Persone
Fernando Castro, abbreviazione di Fernando Castro Lozada – ex calciatore ed allenatore di calcio colombiano (n. 1949)
Fernando Castro, abbreviazione di Fernando Augusto de Castro Ribeiro – calciatore brasiliano (n. 1997)
Fernando Ruiz de Castro – viceré del Regno di Napoli